42-й чемпионат СССР по русским шашкам среди мужчин прошёл в 1982 году в Кишинёве по круговой системе. 

Чемпионом страны впервые стал Александр Кандауров. Второе место занял Левон Саядян, третье место у Виталия Габриеляна.

Итоговое положение

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1983 №2

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Спортивные соревнования в Кишинёве
1982 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Чемпионаты СССР в 1982 году
1982 год в Молдавии
Шашки в Молдавии